Biserica Sfântul Nicolae este numele mai multor biserici:

 Biserica Sfântul Nicolae din Brașov
 Biserica Sfântul Nicolae din Densuș
 Biserica Sfântul Nicolae din Hunedoara 
 Biserica Sfântul Nicolae din Pitești
 Biserica Sf. Nicolae din Gherdeal
 Biserica Sfântul Nicolae din Fântânele, Sibiu
 Biserica Sfântul Nicolae din Calafat
 Biserica Sfântul Nicolae din Leșnic
 Biserica Sfântul Nicolae din Orlat
 Biserica Sfântul Nicolae-Copou
 Biserica Sfântul Nicolae din Liteni
 Biserica Sfântul Nicolae din Poieni
 Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești
 Biserica Sfântul Nicolae-Ciurchi din Iași
 Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași
 Biserica Sfântul Nicolae din Chilia
 Biserica Sfântul Nicolae din Călinești-Bucecea
 Biserica Sfântul Nicolae din Galați
 Biserica Sfântul Nicolae din Țigănești
 Biserica Sfântul Nicolae din Popăuți
 Biserica Sfântul Nicolae din Suceava
 Biserica Sfântul Nicolae din Valea Adâncă
 Biserica Sfântul Nicolae din Brașov
 Biserica Sfântul Nicolae din Câmpulung Moldovenesc
 Biserica Sfântul Nicolae din Vătășești
 Biserica Sfântul Nicolae din Pârteștii de Jos
 Biserica Sfântul Nicolae din Dranovățu
 Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ribița
 Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Șilea
 Biserica de lemn din Târnovița, cu hramul Sfântul Nicolae
 Biserica Rusă din București, numită și „Biserica Sfântul Nicolae din București”
 Biserica Sfântul Nicolae din Căpâlna, atestată documentar din 1724 
 Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș

Note